Bangar, casta indiana
Bangar, città del Brunei nel Distretto di Temburong
Bangar, municipalità delle Filippine nella Provincia di La Union
Bangar, regione della pianura indo-gangetica